Станисла́в — мужское двухосновное имя славянского происхождения; образовано от основ слов [стан] (ср. «становиться», «устанавливаться») и [слав] (ср. «слава»).

История имени 
Имя Станислав известно по истории Киевской Руси: носителем имени являлся один из младших сыновей Владимира Святого, Станислав Владимирович (конец X — начало XI века). Имя хотя и вошло в именник правящей династии, однако в нём не закрепилось; из Рюриковичей известен лишь ещё один носитель имени — Великий князь киевский начала XIV века Станислав Иванович (и то высказываются сомнения относительно точности летописной записи имени князя). В то же время по летописям известны другие носители имени: например, Станислав, переяславский тысяцкий при Владимире Мономахе, или киевский боярин Станислав Тудъкович (оба — XII век) и другие. Имя Станислав в Средние века на Руси — это имя бояр и знати; таковыми были и некоторые другие двухосновные имена, например — Твердислав, Ратмир. Позднее имя разделило участь многих других древнерусских имён: с XVI века, по мере укрепления православия, они активно вытеснялись церковью из обихода, как нехристианские.

Имя Станислав на время было забыто на Руси; но совсем другая судьба складывалась у имени у западных соседей — поляков. Погибший от руки короля Болеслава II краковский епископ Станислав Щепановский (ум. 1079), канонизированный католической церковью в 1253 году, стал одним из самых почитаемых польских святых и считался небесным покровителем Польши. Имя святого, войдя в католический именослов, избежало судьбы многих других славянских имён. В XVIII веке имя достигло самого высокого социального статуса, став именем двух польских королей — Станислава I Лещинского и Станислава II Августа Понятовского. Последний учредил Орден святого Станислава — вторую по значимости польскую государственную награду, которую унаследовала Российская империя после присоединения Польши (см. Царство Польское). До 1839 года ею награждались исключительно выходцы из Польши, но позднее орден стал одной из самых распространённых наград Российской империи; на младшую III степень ордена мог претендовать практически любой российский чиновник или военный за выслугу лет. Таким образом, в XIX веке вокруг имени сложилась парадоксальная ситуация: в российском государстве получила широкое распространение награда, учреждённая в честь святого Станислава, а вместе с этим имя Станислав стало широко известным, — но наречение им в русском обществе не представлялось возможным, поскольку имя отсутствует в православных святцах.

Распространённость имени 
Имя Станислав вернулось в русский именник после Октябрьской революции, когда вместе с отделением церкви от государства отпали и ограничения в именовании новорождённых, диктовавшиеся православными канонами. Поначалу имя оставалось довольно редким. Так, по статистике, собранной А. В. Суперанской и А. В. Сусловой об именах новорождённых в Ленинграде в течение нескольких десятилетий, частотность имени в 1920-е—1930-е годы составляла 2 ‰ (то есть выявлялись 2 носителя имени в 1000 учтённых). В дальнейшем она увеличивалась, но незначительно. У родившихся в 1940-е—1950-е показатель равнялся 6 ‰, в 1960-е—1970-е — 5 ‰.

Сведения В. А. Никонова об именах новорождённых в 1961 году, подготовленные по нескольким регионам центральной России, свидетельствуют, что в начале 1960-х годов имя Станислав имело ограниченную употребимость и в равной мере использовалось как горожанами, так и сельчанами; горожане отдавали предпочтение имени немного чаще. Его частотность в областных центрах колебалась от 8 ‰ (в Костроме) и 4 ‰ (в Курске и Тамбове) до 2 ‰ (во Владимире и Пензе) и 1 ‰ (в Калуге). Максимальные значения частотности отмечались в сельских районах Курской и Костромской областей (5 ‰ и 4 ‰ соответственно). В районах Калужской и Ярославской областей она составила 2 ‰; в сёлах Владимирской, Куйбышевской (Самарской), Пензенской, Тамбовской и Ульяновской областей — 1 ‰.

В XX веке только в 1980-е годы отмечался существенный прирост частотности: в Ленинграде за десятилетие она достигла 21 ‰; это позволило Суперанской и Сусловой отнести имя к категории имён, получивших широкое распространение.

Именины 
 Католические именины: 11 апреля, 8 мая, 5 августа, 13 ноября, 9 апреля.

См. также 
 Родовые имена Рюриковичей

Примечания 

Русские мужские имена
Древнерусские общеславянские имена